Daliyah kan syfta på följande platser:

Israel 

 Daliyya, ort, Norra distriktet, 
 Dāliyat el Karmil, ort, Haifa, 

Robotskapade Israelförgreningar